Тодд Нельсон (, родился 15 мая 1969, Принс-Альберт, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист и тренер.

Карьера игрока 
Бо́льшую часть профессиональной игровой карьеры провёл в ИХЛ и АХЛ. В НХЛ сыграл 7 матчей с учётом плей-офф (1 — за «Питтсбург», задрафтовавший его, и 6 — за «Вашингтон»). В составе «Портленд Пайретс» обладатель Кубка Колдера 1994 года. Также выступал в Германии и Финляндии. Обладатель Колониального кубка (победитель плей-офф Объединённой хоккейной лиги; 2002, «Маскегон Фьюри», одновременно как игрок и член тренерского штаба). В 2002 году завершил игровую карьеру.

Карьера тренера 
Как тренер-ассистент работал в «Маскегон Фьюри» (совмещал с обязанностями игрока) и «Гранд-Рапидс Гриффинс». В 2003—2006 годах — главный тренер «Маскегон Фьюри», двукратный обладатель Колониального кубка (2004, 2005). В 2006—2010 годах сотрудничал с «Атланта Трэшерз» (член тренерского штаба сначала фарм-клуба — «Чикаго Вулвз», затем основной команды). Обладатель Кубка Колдера 2008 года (как ассистент Джона Андерсона). С июля 2010 по декабрь 2014 — главный тренер «Оклахома-Сити Баронс», фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз»; по итогам всех 4-х полных сезонов под руководством Нельсона команда выходила в плей-офф АХЛ, дважды играла в полуфинале плей-офф. В декабре 2014 года, после отставки Далласа Икинса, назначен главным тренером «Эдмонтона» до конца сезона. Под руководством Нельсона «Ойлерз», неудачно выступающие в последние годы, вновь не смогли пройти в плей-офф; в мае 2015 года его сменил Тодд Маклеллан.  

16 июня 2015 года Нельсон был назначен главным тренером «Гранд-Рапидс Гриффинс» из Американской хоккейной лиги. Нельсон стал третьим человеком в истории, выигравшим Кубок Колдера в качестве игрока (1994), помощника тренера (2008) и главного тренера (2017), присоединившись к Бобу Вудсу и Майку Стотерсу.  

31 мая 2018 года Нельсон покинул «Гриффинс» и стал помощником тренера в команде «Даллас Старз» в НХЛ до своей отставки 20 мая 2022 года.

11 августа 2022 года Нельсон был назначен главным тренером «Херши Беарс». Он стал 28-м главным тренером в истории команды.

Игровая статистика 
Тодд Нельсон за всю свою карьеру сыграл 1327 официальных матчей, в которых набрал 600 очков, из которых 123 забито голов, а 477 — результативные передачи при 896 минутах штрафа.

Тренерская статистика 

Тодд Нельсон, будучи главным тренером, провёл 620 матчей, из которых 359 — выиграл, а 251 — проиграл. Со своими командами он набрал 981 очко, дважды выигрывал свой дивизион и столько же раз выиграл Колониальный кубок.

Прочее 

Брат хоккеиста Джеффа Нельсона (род. 1972; выступал за «Вашингтон Кэпиталс», «Нэшвилл Предаторс» и др.).

Примечания

Ссылки 
 Статистика Тодда Нельсона на hockeydb.com
 Профиль Тодда Нельсона на NHL.com

Хоккеисты Канады
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Пройссен»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Маскигон Ламберджэкс»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»